Itt található a Terra Nova című televíziós sorozat epizódlistája.

További információk
Hivatalos oldal
IMDb
TV.com 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Sci-fi témájú listák